In einem anderen Land bezeichnet:

 In einem anderen Land (1932), US-amerikanische Literaturverfilmung von Frank Borzage
 In einem anderen Land (1957), US-amerikanische Literaturverfilmung von Charles Vidor
 In einem andern Land (Roman), Roman von Ernest Hemingway (1929)